Федо́ткин — русская фамилия.

 Федоткин, Александр Александрович (1955—1998) — советский легкоатлет, специализировавшийся в беге на 5000 метров.
 Федоткин, Владимир Николаевич (род. 1947) — российский политический деятель.
 Федоткин, Иван Тимофеевич — российский политический деятель, депутат ГД РФ.

 Федоткина, Светлана Александровна (род. 1967) — российская конькобежка, серебряная призёрка Олимпийских игр 1994 года.